Shushicë (Elbasan), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Elbasan in de gelijknamige Albanese prefectuur
 Shushicë (rivier), een rivier in de Albanese prefectuur Vlorë
 Shushicë (Vlorë), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Vlorë in de gelijknamige Albanese prefectuur